Devlin DeFrancesco (* 17. Januar 2000 in Toronto, Kanada) ist ein kanadisch-italienischer Automobilrennfahrer, der für Andretti Steinbrenner Autosport in der IndyCar Series 2022 startete.

Leben 
Devlin DeFrancesco kam am 17. Januar 2000, etwa 15 Wochen zu früh im Sunnybrook Health Sciences Centre in Toronto zur Welt. Mit einem Geburtsgewicht von ca. 500 g wurde ihm so gut wie keine Überlebenschance eingeräumt und er erhielt die Sterbesakramente. Entgegen aller ärztlichen Prognosen überlebte er und begann im Alter von sechs Jahren mit dem Motorsport.

Karriere

Anfänge 
Von 2006 bis 2014 war DeFrancesco im Kartsport aktiv. 2015 stieg er mit HHC Motorsport in der Ginetta Junior Championship in den Monopostosport ein. Er erreichte 66 Punkte. Im Jahr 2016 startete DeFrancesco in der Toyota Racing Series. Sein bestes Ergebnis war ein fünfter Rang, im Gesamtklassement belegte er den zehnten Platz.

In der Saison 2016 startete DeFrancesco für Carlin Motorsport in der britischen Formel-4-Meisterschaft und erreichte drei Siege. Im Endklassement wurde er Fünfter.

Formel 3 und GP3 
In der Euroformula Open ging er DeFrancesco 2017 erneut für Carlin an den Start. Mit drei Siegen errang er den dritten Gesamtrang. Außerdem gewann er in dieser Saison die spanische Formel-3-Meisterschaft.

Nach seinen Erfolgen in der Euroformula Open startete DeFrancesco am Ende der Saison 2017 zweimal als Gaststarter in der Europäischen Formel-3-Meisterschaft. Sein bestes Ergebnis war ein zwölfter Rang auf dem Red Bull Ring.

2018 trat Devlin DeFrancesco in der GP3-Serie für MP Motorsport und erreichte keinen Meisterschaftspunkt.

Zur Saison 2019 wechselte er zu Trident und ging neben Pedro Piquet und Niko Kari in der FIA-Formel-3-Meisterschaft an den Start. Sein bestes Ergebnis war der neunte Platz im Sprintrennen auf dem Red Bull Ring. Erneut konnte er keine Punkte erreichen.

In Vorbereitung auf die Saison 2020 bestritt DeFrancesco 2019/20 die Formula Regional Asian Championship für Absolut Racing. Mit zwei Podien erreichte er den siebenten Gesamtrang.

Rückkehr nach Nordamerika 
2020 wechselte DeFrancesco in die nordamerikanische Indy Pro 2000 Championship. Er startete für Andretti Steinbrenner Autosport und wurde hinter Sting Ray Robb Vizemeister.

Nach seiner erfolgreichen Saison in der Indy Pro 2000 stieg DeFrancesco zur Saison 2021 in die Indy Lights auf und fuhr erneut für Andretti Steinbrenner. Nach zwei Podien am ersten Rennwochenende der Saison im Barber Motorsports Park holte im weiteren Verlauf der Saison keine weiteren Podestplätze und belegte schlussendlich den sechsten Gesamtrang.

Zur Saison 2022 stieg Devlin DeFrancesco mit Andretti Steinbrenner Autosport in die IndyCar Series ein. Sein bestes Ergebnis in der laufenden Saison war ein 15. Rang auf dem Iowa Speedway.

Statistik

Karrierestationen 
 2006–2014: Kartsport
 2015: Ginetta Junior Championship (Platz 23)
 2016: Britische Formel 4 (Platz 5)
 2016: Italienische Formel 4 (Platz 19)
 2016: Toyota Racing Series (Platz 10)
 2017: Euroformula Open (Platz 3)
 2017: Europäische Formel 3 (Nicht Klassifiziert)
 2018: GP3-Serie (Platz 21)
 2018: Europäische Formel 3 (Platz 25)
 2018: IMSA WeatherTech SportsCar Championship (Platz 38)
 2019: FIA Formel 3 (Platz 25)
 2019: IMSA WeatherTech SportsCar Championship (Platz 32)
 2019/20: Formula Regional Asian Championship (Platz 7)
 2020: Indy Pro 2000 (Platz 2)
 2021: Indy Lights (Platz 6)
 2022: IndyCar Series (Platz 22)

Einzelergebnisse in der Toyota Racing Series

Einzelergebnisse in der Britischen Formel 4

Einzelergebnisse in der Euroformula Open

Einzelergebnisse in der Europäischen Formel 3

Einzelergebnisse in der GP3

Einzelergebnisse in der FIA Formel 3

Einzelergebnisse in der Indy Pro 2000

Einzelergebnisse in der Indy Lights

Einzelergebnisse in der IndyCar Series 

(Legende)

Weblinks

Einzelnachweise 

Kanadier
Italiener
Geboren 2000
Mann
Rennfahrer (Kanada)